|}

Die Bahnstrecke Auxy-Juranville–Bourges ist eine – teils stillgelegte – eingleisige, 135 km lange Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie verläuft ungefähr in Nord-Süd-Richtung und hatte vor allem regionale Bedeutung.

Geschichte 
Am 23. Autgust 1872 wurde dem Bieterkonsortium um De Mieulle, der später die Compagnie du chemin de fer de Bourges à Gien et d’Argent à Beaune-la-Rolande gründete, den Grafen von Constantin und den Herzog de Brissac (aus dem Hause Brissac) die Konzession zum Bau und Betrieb der Strecke erteilt. Doch die Gesellschaft konnte sich nicht am Markt behaupten. Deren Konkurs führte 1881 zum Rückkauf der beiden Streckenkonzessionen an den Staat, der die begonnenen Arbeiten fortsetzte.

Die Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) interessierte sich für diese Strecken und erwarb sie vom Staat, der sie lediglich verwaltete und auf einen geeigneten Käufer wartete. Es kam zu einem Kaufvertrag mit der PO, der am 28. Juni 1883 unterzeichnet und ein halbes Jahr später per Gesetz bestätigt wurde. Die PO konnte die Strecke in zwei Abschnitten am 19. Mai 1884 bis nach Argent-sur-Sauldre und am 15. Juni 1885 bis Bourges eröffnen. In Les Bordes bestand Anschluss zur Bahnstrecke Orléans–Gien.

Schon 1932 – früher als vergleichbare Strecken – wurde der Personenverkehr auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Auxy-Juranville und Beaune-la-Rolande eingestellt. 1939 gab es gar keine Personenbeförderung mehr auf der Bahnstrecke. Die Einstellung des Güterverkehrs, Schließung und Entwidmung der Strecke erfolgte in mehreren Abschnitten gem. nachfolgender Tabelle:

In Sully-sur-Loire wurde die Strecke ab dem Bahnübergang des Gewerbegebiets La Pillardière entwidmet, sodass keine Züge mehr in Richtung Süden fahren können. Das Viadukt von Sully-sur-Loire wurde 2020 entschottert und in einen Fuß- und Radweg La Loire à vélo umgewandelt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Centre-Val de Loire